Il doppio del Winston-Salem Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma Lindstedt non ha partecipato al torneo, Tecau ha partecipato insieme a Lukáš Dlouhý ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Santiago González e Jamie Murray.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno sconfitto in finale Christopher Kas e Alexander Peya per 7-62, 6-4.

Teste di serie

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)
 Christopher Kas /  Alexander Peya (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Winston-Salem Open 2011
ATP World Tour 2011